Miejscowości w USA:
 Powers Lake – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Burke
 Powers Lake – jednostka osadnicza w stanie Wisconsin, w hrabstwie Kenosha
Gminy w USA:
 Powers Lake (ang. Powers Lake Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Mountrail